Sembé peut désigner :
 Sembé, une localité du Nord-Ouest de la République du Congo, située dans la région de la Sangha ;
 Sembé, un village du Cameroun, situé dans la région de l'Est et dans le département du Boumba-et-Ngoko ;
 Sembé, un village du Cameroun, situé dans la région de l'Est et dans le département de la Kadey ;
 Sembe, aussi connu sous le nom de Sembé, un village du Cameroun, situé dans la région de l'Est et dans le département du Haut Nyong.

Voir aussi 
 Sembé II, un village du Cameroun, situé dans la région de l'Est et dans le département de la Kadey
 Sembé III, un village du Cameroun, situé dans la région de l'Est et dans le département de la Kadey